Cameron Levins (1989-), athlète canadien, spécialiste des courses de fond.
 Richard Levins (1930-2016), mathématicien écologue, professeur d'université à Harvard School of Public Health, et un militant politique américain. 
Homonymie de patronyme
Patronyme juif